Pivoňka má více významů:

  Pivoňka (Paeonia) – rod rostlin z čeledi pivoňkovité
 Pivoňka lékařská (Paeonia officinalis)
 Pivoňka čínská (Paeonia lactiflora)
 Pivoňka keřovitá (Paeonia suffruticosa Andrews)
 Pivoňka (potok) – potok v okrese Domažlice, levostranný přítok Černého potoka

příjmení osob
 viz Pivoňka (příjmení)

jiný význam
 Pivoňka – vysokoškolský klub v Plzni